Јакобсдорф може бити:

 Јакобсдорф (Мекленбург-Западна Померанија), општина у округу Нордфорпомерн, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Јакобсдорф (Бранденбург), општина у округу Одер-Шпре, у њемачкој покрајини Бранденбург.